Maria Teresa de Bragança (ou Maria Teresa de Portugal) pode-se referir a um dos seguintes membros da família real portuguesa:

 Maria Teresa de Bragança, Princesa da Beira (1793 - 1874), filha de João VI de Portugal.
 Maria Teresa de Bragança, arquiduquesa de Áustria (1855 - 1944), filha de Miguel I de Portugal.
 Maria Teresa de Bragança, princesa de Thurn e Taxis (1881 - 1945), filha de Miguel II de Bragança.

Ver também 
 Maria de Portugal
 Maria Ana de Bragança
 Maria Ana Josefa de Bragança
 Maria Antónia de Bragança
 Maria Benedita de Bragança
 Maria Francisca de Bragança
 Maria Isabel de Bragança

Desambiguação
Família real portuguesa